Antonio Aldini (1755-1826), avocat et homme politique italien ;
 Carlo Aldini (1894-1961), acteur, réalisateur et producteur de cinéma italien ;
  (née en 1934), actrice italienne ;
 Giovanni Aldini (1762-1834), physicien italien, frère cadet d'Antonio Aldini ;
 Tobia Aldini (Tobias Aldinus), pseudonyme de Pietro Castelli (v. 1570-1661), médecin et botaniste italien.